Helmut Thoma ist der Name folgender Personen:

* Helmut Thoma (Maler) (1909–1993), deutscher Maler und Kunsterzieher
 Helmut Thoma (Manager) (* 1939), österreichischer Medienmanager und Journalist